Бузово — название населённых пунктов на Украине:

 Бузово — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Бузово Второе — село в Волчанском районе Харьковской области.